Karl kan syfta på:
 Karl – ett namn
 Karl, Bernkastel-Wittlich – en kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Tyskland